Lussich ist der Familienname von:
 Antonio Lussich (1848–1928), uruguayischer Reeder, Botaniker und Literat

Sonstiges:
 Lussich Cove, Bucht von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis